Санта Лючия может означать:

 Санта Лючия — неаполитанская народная песня.
 Санта Лючия (фильм) — белорусский художественный фильм.
 Санта Лючия (сериал) — телесериал режиссёров Владимира Краснопольского и Валерия Ускова, 2012.
 Венеция Санта Лючия (станция) — железнодорожный вокзал города Венеции.

См. также 
 Санта-Лучия (значения)
 Святая Луция (значения)
 Санта-Лусия (значения)
 Санта-Лузия